Guérin est un nom propre d'origine germanique aujourd'hui très fréquent en France.

Étymologie 

Guerin provient probablement du patronyme saxon-germanique Warin suivant la transformation habituelle du W en Gu (William → Guillaume; ...) et plus particulièrement du son Wa en Gue (war → guerre; wasp → guêpe; ...). Le site Généanet indique : "Nom de personne d'origine germanique, Warino, formé sur la racine war (= protecteur)".

Prénom 
Guérin est un prénom masculin.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Guérin.

Saints 
 Guérin de Vergy, martyr, .
 Guérin (†  1159), abbé, vécu  40 ans avec les chanoines réguliers de saint Augustin, fut élu évêque de Pavie mais refusa cette charge ; fêté le 6 février.
 Guérin (° 1065 - † 1150), d'origine lorraine, moine à Molesmes, abbé de Hautecombe en Savoie, puis dans le Chablais à l'abbaye d'Aulps, évêque de Sion ; fêté le 27 août.

Nom de famille 
Le prénom est devenu nom de famille, avec une fréquence en France relativement importante (35- rang). À la fin du , les Guérin habitaient en majorité le département de la Loire-Atlantique et ses voisins. Aujourd'hui, ils se trouvent principalement au nord d'un axe partant du Sud-Ouest en direction du Nord-Est. Ils sont également nombreux en Rhône-Alpes et sur la Côte d'Azur.

 Adolphe Guérin (1805-1855), homme politique français ;
 Aimé Guérin (1832-1909), draveur québécois ;
 Albert Guérin (1893-1974), industriel et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Alexandre Paul Guérin de Tournel de Joyeuse de Chateauneuf-Randon (1757-1827), député durant la Révolution française ;
 Alexis Guérin (1992-), coureur cycliste français ;
 Alphonse Guérin (1816-1895), médecin français, inventeur du pansement ouaté ; 
 André Guérin (1899-1968), dit Drégérin, journaliste français ;
 Anne Guérin (1936-2017), traductrice, journaliste et militante française ;
 Beb Guérin (1941-1980), bassiste de jazz français ;
 Bernard Guerin dit aussi Garin (10?-1138), archevêque d'Arles, légat du pape ; 
 Bill Guerin (1970-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Camille Guérin (1872-1961), vétérinaire, cocréateur du BCG (Bacille de Calmette et Guérin), servant de vaccin antituberculeux ;
 
 Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939), peintre français ;
 Christophe Guérin (1758-1831), graveur strasbourgeois, frère de Jean Urbain Guérin ;
 Claude Guérin (1912-1959), militaire et résistant français, compagnon de la Libération ;
 Claudine Guérin de Tencin (1682-1749), femme de lettres française ;
 Daniel Guérin (1904-1988), écrivain et militant révolutionnaire français ;
 Diane Guérin dite Belgazou (1948-2022), chanteuse et actrice québécoise ;
 Emmanuel Guérin (1884-1967), sculpteur français ;
 Ernest Guérin (1887-1952), peintre français ;
 Étienne Charles-Gustave Guérin (1814-1881) architecte départementale et diocésain ;
 Maurice Guérin (1861-1951), général de division,  DIC
 Eugène Guérin (1849-1929), homme politique français ;
 Eugénie de Guérin (1805-1848), femme de lettres française, sœur aînée du poète Maurice de Guérin avec qui elle entretint une correspondance notable ;
 Félix Édouard Guérin-Méneville (1799-1874), entomologiste français ;
 Florence Guérin (né en 1965), actrice française ;
 Franck Guérin (1972-), réalisateur de fictions et de documentaires ;
  ;
 François Guérin d'Etoquigny (1762-1831), général français ;
 Françoise Guérin (1966-), autrice française de roman policier ;
 Gabriel Guérin (1869-1916), peintre français ;
 Gabriel Guérin (1892-1918), aviateur français ;
 Gabriel-Christophe Guérin (1790-1846), peintre, fils de Christophe Guérin ;
 Georges Guérin (1891-1972), fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) ;
 Gertrude Guerin (1917-1998), femme politique canadienne, militante de la Première Nation des Squamish ;
 Gilles Guérin (1611-1678), sculpteur français ;
 Guérin (11?-1159), moine augustinien, abbé, canonisé par le pape Alexandre III ;
 Guérin (1157-1227), chancelier de France, évêque de Senlis ;
 Guérin (9?-10?), appelé également Garin ou Warin, est un évêque de Beauvais en fonction de 1022 à 1030 ;
 Saint Guérin (vers 1065-1150), moine cistercien, évêque de Sion ;
 Guerin de Provence (8?-853), duc et comte carolingien ; Duc d'Aquitaine, comte de Mâcon, de Chalon-sur-Saône, d'Autun, de l'Auxois, recteur de l'abbaye de Flavigny (Côte-d'Or) ;
 Guillaume Guérin (14?-1515), religieux français ;
 Guillaume Guérin (15?-1554), avocat au Parlement de Provence ; 
 
 
 Isabelle Guérin (1961-), danseuse étoile de l'Opéra de Paris ;
 Jacques Julien Guérin (1757-1844), général français ;
 
 Jean Michel Prosper Guérin (1838-1917), peintre français ;
 Jean Urbain Guérin, (1760-1836), peintre miniaturiste français, frère de Christophe Guérin ;
 Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855), peintre français ;
  ;
 Jean-Michel Guérin de Beaumont (1896-1955), homme politique français ;
 Jeannine Dion-Guérin (née en 1933), femme de lettres, poète, comédienne, conférencière, animatrice de radio française ;
 
 Léon Guérin (1841-1901), homme politique français ;
 Lina  Guérin (1991-), joueuse française de rugby à sept et à XV ;
 Luc Guérin (1959-), acteur québécois ;
 Lucie Guérin (1900-1973), femme politique française ;
 Mademoiselle Guerin (1739-1755?), compositrice française ;
 Marie Anne Guerin (1954-), journaliste et critique de cinéma française ;
 Maurice de Guérin (1810-1839), poète français ;
 Mère Théodore Guérin (1798-1856), enseignante, fondatrice, canonisée en 2006 ;
 Michel Guérin (1801-1872), prêtre, curé de Pontmain ;
 Michel Guérin (1946-), écrivain et philosophe français ;
  ;
 Pierre Guérin de Tencin (1679-1758), cardinal français ;
 Pierre Sylvain Guérin (1753-1825), homme politique français ;
 Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833), peintre néoclassique français ;
 Raoul Guérin (1890-1984), dessinateur satirique, créateur du personnage  de Toto Guérin, lui-même surnommé ainsi ;
 Raymond Guérin (1905-1955), écrivain français ;
 René Guérin (19?-), batteur, chef d'orchestre, rédacteur en chef, coach, professeur de batterie ;
 Richie Guerin (1932-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Robert Guérin dit Gros-Guillaume (1554-1634), acteur français ;
 Robert Guérin (1876-1952), dirigeant français de football ;
 Roger Guérin (1926-2010), trompettiste, chanteur, chef d'orchestre ;
 Ronan Guérin (1973-), skipper français ;
 Rose Guérin (1915-1998), femme politique française ;
 Serge Guérin (1962-), sociologue français ;
 Stéphan Guérin-Tillié (né en 1972), comédien, scénariste, réalisateur et metteur en scène français ;
 Veronica Guerin (1959-1996), journaliste irlandaise ;
 Victor Guérin (1821-1890), professeur de lettres français et explorateur ;
 Vincent Guérin (1965-), joueur français de football ;

Toponymes
 Guérin, commune française de Lot-et-Garonne.
 Guérin, canton québécois, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
 Guérin-Kouka, ville du Togo.
 Fontaine-Guérin, commune française de Maine-et-Loire.
 Gournay-le-Guérin, commune française de l'Eure.
 La Garde-Guérin, village fortifié situé sur la commune de Prévenchères en Lozère.
 Barrage de Saint-Guérin, barrage situé en Savoie.
 Rue Pierre-Guérin, dans le  arrondissement de Paris.

Astronomie 
 La Division de Guérin fait partie des anneaux de Saturne.

Divers 
 La Famille Guérin, série TV française.
 Veronica Guerin, film de Joel Schumacher. 
 Prix André-Guérin, prix cinématographique québécois.

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme